Porte Saint-Julien peut faire référence à plusieurs édifice :

 La porte Saint-Julien, un ancien ouvrage des fortifications de Caen, disparue avant la Révolution française, dans le département français du Calvados,
 La porte Saint-Julien à La Ferté-Bernard, dans le département français de la Sarthe.

Homonymie de monument